Förhandsbesked kan syfta på:

Svensk förvaltningsrätt
 Förhandsbesked (skatterätt) – om bindande beslut i skatteärenden
 Förhandsbesked (kommunalrätt) – ett bindande beslut i bygglovsärenden

Europeisk unionsrätt 
 Förhandsavgörande – från Europeiska unionens domstol